«Интера́виа» — упразднённая российская авиакомпания, базировавшаяся в Москве (аэропорт «Домодедово») .

«Интеравиа» была правопреемником «Астэйр», которая основана/зарегистрирована 25 января 2001 года. ООО «Астэйр» переименована в ООО «Авиакомпания „Интеравиа“» и перерегистрирована 18 мая 2005 года.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности: частная. Доля государства в уставном капитале: 0%.

17 ноября 2014 года авиакомпания исключена из реестра юридических лиц на основании решения арбитражного суда г. Москвы о прекращении конкурсного производства.

Флот 
 Ил-62М — 4 ед.
 Ту-154М — 5 ед.
 Ту-204 — 1 ед. (RA-64011)

Руководитель 
Генеральный директор компании — Глошкин Владимир Николаевич

Деятельность 
«Интеравиа» выполняла регулярные и чартерные рейсы в города России, страны Африки, Юго-восточной Азии, Ближнего Востока.

Маршрутная сеть авиакомпании включала дальнемагистральные маршруты в Благовещенск, Магадан, Якутск, Иркутск, Томск, и также разлёт из аэропорта Домодедово (Москва) на юг страны — в Анапу, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Нарьян-Мар.

Чартерные рейсы: Египет, Турция, Марокко, ОАЭ, Китай, Индия, Таиланд, Индонезия.

Итоги 2007 года 
Общее количество перевезенных пассажиров за 2007 год составило 289 382 человека. Общее количество перевезенных пассажиров по сравнению с 2006 годом (109 728 чел.) увеличилось в 2,63 раза.

Пассажирооборот за 2007 год достиг 1 046 426,82 тыс. пасс, км., что составило 71,86 % от предельного пассажирооборота (1 456 111,22 тыс. пасс, км.) за этот период. По сравнению с 2006 годом (455 303,2 тыс. пасс, км) пассажирооборот увеличился в 2,29 раза.

За отчётный период воздушными судами авиакомпании перевезено 3368,09 тонн грузов и почты. По сравнению с 2006 годом (1929,22 тонн) данный показатель увеличился в 1,74 раза.

Тоннокилометраж за 2007 год составил 112 219,74 тыс. ткм., что составило 71,97 % от предельного тоннокилометража (155 519,18 тыс. ткм.) за этот период. По сравнению с результатами за 2006 год (51 688,5 тыс. ткм), показатель по тоннокилометражу увеличился в 2,17 раза.

Общее количество эксплуатируемых в компании воздушных судов увеличилось с шести в 2006 году до восьми в отчётном периоде.

Общий налёт за 2007 года составил 10 546 часов. Таким образом, общий налёт увеличился с 5430 в 2006 году на 194 %.

Итоги 2008 года 
Количество перевезенных пассажиров в 2008 г. — 352 197 человек.

В октябре 2008 года компания столкнулась с финансовыми проблемами. Из-за задолженности, в частности, перед поставщиками топлива, некоторые рейсы компании были задержаны и отменены. В результате вмешательства государства задолженность была погашена и рейсы выполнены.

Несмотря на это, из-за продолжающегося финансового кризиса, в начале 2009 года компания полностью прекратила полёты, в феврале был аннулирован сертификат эксплуатанта и подан иск о банкротстве.

28 января 2010 года арбитражный суд Москвы признал компанию «Интеравиа» банкротом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Отзывы

Упразднённые авиакомпании России
Исчезнувшие компании Москвы